Спасяването на мистър Банкс () е филм от 2013 г. на режисьора Джон Лий Ханкок.

Сюжет

Актьорски състав

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2013 година
Американски биографични филми
Британски трагикомични филми
Австралийски филми
Биографични филми
Трагикомични филми
Американски трагикомични филми
Британски биографични филми